Велики војвода Жан (Жан Беноа Гијом Роберт Антоан Луј Мари Адолф Марк д'Авијано), је био велики војвода од Луксембурга од 1964. до 2000. године и отац садашњег великог војводе Анриа.

Детињство и младост 
Жан је рођен 5. јануара 1921. године у дворцу Берг. Као син велике војвоткиње Шарлоте и принца Фелика Бурбон-Парме похађао је основну школу у Луксембургу. 

Дана 5. јануара 1939. године добио је титулу наследног велког војводе.

Други светски рат 
Дана 10. маја 1940. године Немачка је извршила инвазију на Луксмебург. Краљевска породица је ноћ пре инвазије добила обавештење о могућем нападу па се на време склонила из државе. У почетку краљевска породица је боравила у Паризу, после Париза краљевска породица одлази у Сједињене Америчке Државе где је Жан завршио колеџ. Он се придружио британској војсци као добровољац у новембру 1942. У марту 1943. добио је чин поручника а 1944. године чин капетана.

Дана 10. септембра 1944. године он је учествовао у ослобађању Луксембурга.

Породично стабло

Извор 
 Биографија војводе Жана

Рођени 1921.
Умрли 2019.
Велике војводе Луксембурга